Олеся Юрьевна Величко () — российская спортсменка по современному пятиборью. Мастер спорта России международного класса (1999). Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы (2004, 2005) в эстафетном первенстве и (2004) в командном зачете. Участвовала в Олимпийских играх 2004 года в Афинах, заняла 17 место.

Результаты 
 3-х кратная чемпионка мира среди юниоров (2002, Сидней)в личном первенстве, эстафете и командном зачете.
 Чемпионаты Мира:

Милфилд (Великобритания) 2001 : бронзовая медаль в команде.

Пезаро (Италия) 2003 : серебро в индивидуальном, командном и эстафетном зачете.

Москва 2004 : бронзовая медаль в команде.

Варшава (Польша) 2005 : серебряная медаль в эстафете.

 Чемпионаты Европы:

Усти-над-Лабем (Чешская Республика) 2002 : бронзовая медаль в команды.

Албена (Болгария) 2004 : золото в команде и эстафете.

Монтепульчано (Италия) 2005 : золото в составе эстафетной команды.

Будапешт (Венгрия) 2006 : бронзовая медаль в составе эстафетной команды.

 Олимпийские игры 2004 года: 17 место, сумма — 5016 очков (стрельба 176—1048 очков; фехтование 776 очков; плавание 2:34.60 — 1064 очков; верховая езда- 1060 очков; бег 11.03 — 1068 очков).

Олимпийские игры 

 XXVII Олимпийские игры 2004 Афины.

 Результаты по видам пятиборья.

 Стрельба.

 Фехтование.

 Плавание.

 Верховая езда.

 Кросс.

Источники 

 Официальный сайт
 Официальный сайт

Ссылки 
 Международная федерация пятиборья

Спортсмены Самары
Пятиборцы России
Мастера спорта России
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Чемпионы России по современному пятиборью
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2004 года